Mönchsfeld steht für folgende Orte:
 Mönchsfeld (Hagenstein) 
 Mönchsfeld (Ihlefeld) 
 Mönchsfeld (Küps) 
 Mönchsfeld (Oberlangenstadt)

Siehe auch:
 Mönchfeld